

Aziende 
 Mace - azienda edile britannica

Biologia 
 Mace -  "gatto" in albanese

Cucina 
 Macis - spezia per uso culinario

Chimica 
 Mace, nome informale con cui è conosciuto il Gas CN

Cinema 
 Mace Windu - personaggio immaginario del franchise di fantascienza Guerre stellari

Fumetti 
 Mace Gardner - personaggio immaginario dell'universo DC Comics

Medicina 
 MACE (Major Adverse Cardiovascular Event) - evento cardiovascolare maggiore

Musica 
 Mace - beatmaker italiano membro della Spregiudicati Crew